Thousand Islands – gruppo di isole situate nel fiume San Lorenzo, in Canada
 Thousand Islands Privateers – squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Parco nazionale delle Thousand Islands – parco nazionale del Canada

Pagine correlate 
 Thousand Island